

Фокс-Чейз — місто, штат Кентуккі
 Фокс-Чейз — переписна місцевість в окрузі Беркс, штат Пенсільванія